Lost and Won – cortometraggio muto del 1911
 Lost and Won – film del 1915 diretto da Laurence Trimble
 Lost and Won – film del 1917 diretto da Frank Reicher